Alföldi oder Alföldy ist der Familienname folgender Personen: 

 Andrea Alföldi (* 1964), ungarische Geherin 
 Andreas Alföldi (1895–1981), ungarischer Althistoriker 
 Elisabeth Alföldi-Rosenbaum (1911–1992), deutsche Archäologin 
 Géza Alföldy (1935–2011), ungarisch-deutscher Althistoriker 
 Irene Alföldi (1874–nach 1906), ungarische Opernsängerin (Sopran)
 Maria Radnoti-Alföldi (1926–2022), ungarisch-deutsche Archäologin und Numismatikerin 

Siehe auch:

 Alföld